Кубок Італії з футболу 2004—2005 — 58-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 14 серпня 2004 року, а завершився 15 червня 2005 року повторним фінальним матчем на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Інтернаціонале» виграв у «Рома» і в 4-й раз завоював Кубок Італії.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/29 вересня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>15/28 вересня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>15/29 вересня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>15/30 вересня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>16/29 вересня 2004

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>19 листопада 2004/12 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>19 листопада 2004/13 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>20 листопада 2004/12 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>20 листопада 2004/13 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>21 листопада 2004/13 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>21 листопада 2004/12 січня 2005

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>26 січня/16 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>27 січня/16 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>27 січня/17 березня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11/19 травня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/18 травня 2005

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/15 червня 2005

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на soccerway 
 Кубок Італії на rsssf  

2004–2005
Італія
Італія
2004 в італійському спорті
2005 в італійському спорті